Iuventius ist der Familienname folgender Personen:

 Manius Iuventius Thalna (vor 206–163), römischer Politiker und Senator
 Marcus Iuventius Surus Proculus, römischer Statthalter